Синий фонарь:

 Синий фонарь (рассказ) — рассказ Виктора Пелевина.
 Синий фонарь (сборник) — сборник рассказов Виктора Пелевина.